Linjetjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Värmland 
Linjetjärnet (Mangskogs socken, Värmland, 662848-132953), sjö i Arvika kommun, 
Linjetjärnet (Mangskogs socken, Värmland, 663268-133181), sjö i Arvika kommun,

Härjedalen 
Linjetjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Linjetjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Linjetjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,

Västerbotten 
Linjetjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,

Norrbotten 
Linjetjärnarna, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Linjetjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,92 ha)
Linjetjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737097-173736), sjö i Jokkmokks kommun, 
Linjetjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738311-173252), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,48 ha)
Linjetjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn